Diskografija sastava Divas obuhvaća tri studijska albuma, dva uživo albuma i jedan EP.

Studijski albumi

Uživo albumi

EP

Izvori 

Divas